IRJ steht für:
 Indian Regional Jet, derzeit entstehender indischer Regionaljet (80–100-Sitzer), entworfen von National Aerospace Laboratories und produziert von Hindustan Aeronautics
 Insulated Rail Joint, elektrisch isolierte Laschenverbindung bei einem Schienenstoß, siehe Isolierstoß
 International Railway Journal, englische Fachzeitschrift zum Eisenbahnwesen
 Flughafen La Rioja (IATA-Code), argentinischer Flughafen

Abkürzung